Le terme général désigne un rang élevé dans une organisation hiérarchisée. Il a une signification différente selon le domaine auquel il s'applique, mais il est largement le plus connu avec son sens militaire.

Domaine militaire 
 Général, le grade le plus haut de la hiérarchie militaire
Général (États-Unis)
 Général (Canada)
Officier général (France)
General (Allemagne)
Général de l'Armée suisse
 Général (Royaume-Uni)
 Général d'armée
 Lieutenant-général
 Général de corps d'armée
 Major-général
 Général de division
 Général de brigade ou brigadier-général
 Colonel général

Domaine philosophique 
En philosophie, le général et l'universel s'opposent au particulier.

Domaine financier 
Sous l'Ancien Régime, on nommait général des finances la personne responsable d'une généralité.

Domaine religieux

Armée du salut 

Le chef mondial de l'Armée du salut porte le titre de général.

Ordres monastiques 
Le dirigeant d'un ordre religieux, supérieur général de son ordre, est parfois appelé général en raccourci, c'est notamment le cas chez les jésuites.

Vie paroissiale 
Sous l'Ancien Régime, l'assemblée paroissiale était parfois appelée le « général de la paroisse » ou encore conseil de fabrique.

Voir aussi